Павел Бирюков — русский театральный и кино начала XX века. Работал в театральной труппе Введенского народного дома в Москве. Сниматься в кино начал в 1908 году.

Фильмография 
 1909 — «Русская свадьба XVI столетия» («Выбор царской невесты»)
 1910 — «Идиот» — Парфён Рогожин
 1910 — «Вадим» — Федосеич
 1910 — «Пиковая дама» — Герман
 1910 — «Вторая молодость»
 1911 — «Накануне Манифеста 19 февраля»
 1911 — «Оборона Севастополя»
 1911 — «На бойком месте» — Пётр Непутёвый
 1912 — «Человек»
 1912 — «Рабочая слободка»
 1913 — «Фальшивый купон»
 1914 — «Сказка о спящей царевне и семи богатырях» — богатырь
 1914 — «Ревность»
 1914 — «Жизнь в смерти» — адвокат Покровский, муж Ирмы
 1914 — «В руках беспощадного рока»
 1915 — «Возрождение»
 1915 — «Инвалиды духа»
 1915 — «Похождения Шпейера и его шайки „Червоных валетов“» — меховщик Воронов
 1915 — «Дурман»
 1916 — «Чертово колесо»

Ссылки